Творец:
 то же, что демиург;
 человек, который занимается творчеством;
 Бог-Творец в религиях:
 Бог (творец Мира) — в иудаизме, христианстве и др. религиях;
 Ахура Мазда — в зороастризме;
 Брахма — создатель брахманды (материальной вселенной), согласно Ведам;
 Кришна — источник Вайкунтхалоки (духовных вселенных) и всего множества Брахм (создателей материальных вселенных), согласно Ведам;
 Праджапати — в индуизме.

В кинематографе
 «Творец» — художественный фильм (США, 1985).
Другое

 Творец — персонаж Marvel Comics, альтернативная версия Мистера Фантастика (Рида Ричардса) во вселенной Ultimate Marvel.

 «Бунёдкор» («Творец») — с 2008 по 2018 годы название станции «Дружба Народов» Ташкентского метрополитена.

См. также 
 Абсолют (философия)